El Sipalki-do es un arte marcial clásico de origen coreano, cuya versión contemporánea es la desarrollada en Argentina por el Gran Maestro Yoo Soo Nam (1940-2018). Si Pal Ki significa "18 técnicas de combate", y se practica desde 1759. "Do" o "Tao" es el camino del conocimiento. Por lo tanto, Sipalki-do podría ser definido como el "camino del conocimiento de las 

Sipalki es la romanización de la expresión en hangul 십팔기 (hanja: 十八技). Donde:
 십 Sip ó Ship (diez)
 팔 Pal ó Fal (ocho)
 기 Gui ó Ki (técnica)

Se utiliza Si Pal Ki para facilitar la pronunciación en español. El significado se podría traducir como «Las 18 técnicas» de combate.

Historia 

Este arte marcial coreano tiene diversos formatos de sus orígenes en las antiguas técnicas de combate que a lo largo de los siglos desarrollaron los pueblos de la península, cuando en su lucha por la supervivencia debían ingeniárselas para perfeccionar técnicas ique les permitieran sobrevivir cuando se enfrentaban con pueblos invasores. Todo elemento se constituía en un arma, y cuando no había ninguno, manos y pies desnudos debían ser suficientes para poder conservar la vida, la familia o el territorio.

En 1592 tuvo lugar la primera gran invasión japonesa a Corea, conocida como Imjin Waeran (hangul: 임진왜란, hanja: 壬辰倭亂, kanji: 文禄の役). En consecuencia, el rey Sungjo (hangul: 숭조), ordenó a el maestro coreano Han Kyo (hangul: 한쿄), asesorado por militares chinos de la Dinastía Ming (chino tradicional: 大明國; chino simplificado: 大明国, "Imperio del Gran Ming"), que instruyera a un grupo de soldados en técnicas para la guerra (especialmente sable, lanza y lanza de once cabezas). Estos soldados, una vez graduados, fueron enviados a distintos puntos del país a fin de reclutar y adiestrar soldados en técnicas de armas y arquería, además se les enseñaba a correr, saltar, nadar, bucear, más rudimentos de navegación, estrategia y espionaje. Gracias a esto, la posterior invasión japonesa fracasó.
Es debido al asesoramiento de diversos maestros marciales y militares chinos que esta arte marcial Coreana se considera una de las muchas hijas marciales del Wushu (en chino, su significado literal es Arte Marcial, y a día de hoy, sigue siendo considerada la primera arte marcial de la historia, así como la más completa), pues, aunque se adaptaran muchas bases de las artes marciales japonesas, como el Ryukyu Kempo (arte marcial japonesa surgida en el sur de las islas niponas en las isla de Okinawa, dando lugar después al Karate) sigue conservando en la mayoría de movimientos, los principios y fundamentos del Wushu, razón de que hoy, sea conocida como Kung fu Sib pal ki (Kung fu es el nombre como se conoce en occidente a las artes marciales chinas o "Wushu").

Por tal motivo Han Kyo escribió el Muye Jebo (hangul: 무예제보, hanja: 武藝諸譜,“Artes Marciales Ilustradas”), y más adelante, en el 1759, el príncipe regente Se Ju Sa Do (hangul: 세주사도) dispuso la preparación del “Muye Shinbo” (hangul: 무예신보, hanja: 武藝新譜), basado en el “Muye Jebo”, con la adición de doce técnicas y armas. El libro incluía 18 técnicas (de lucha), pero por la forma en que el príncipe se refería al manual, se hizo famoso como el “Bon Jo Muye Ship Pal Ban” (hangul: 본 조 무예 십 팔 반), o “Las dieciocho clases de artes marciales del reino”. De quienes tenían alguna instrucción formal en artes marciales, se decía que conocían “ship pal ki” (십 팔 기), “ship pal ban” (십 팔 반) o “ship pal jon” (십 팔 존), o sea: las dieciocho técnicas.

En 1789 el rey Jung Jo (hangul: 중 조) dispuso la preparación de un nuevo manual militar conocido como el “Muye Dobo Tongji” (hangul: 무예도보통지, hanja: 武藝圖譜通志,“Completo Manual ilustrado de Artes Marciales”). Luego del éxito contra las campañas japonesas, el entrenamiento militar en Corea decayó debido al aislamiento del país y a la influencia del Confucionismo en los siglos XVIII y XIX. Por ello, las artes guerreras fueron preservadas en el seno familiar, y desempolvadas a consecuencia de la ocupación japonesa de 1910.

Sipalki es la resultante evolutiva de varios elementos militares y de guerra (nacionales y extranjeros), que tomaron contacto con la península de Corea en varias épocas, incluso anteriores a la migración de los altaicos (tribus de donde descienden los coreanos).

El estilo de Sipalki de la familia Yoo, conocido como “Ion Bi Ryu” (hangul: 연비류, “Escuela de los secretos de la golondrina”) cuenta entre las 18 técnicas enseñadas la de manos vacías (que incluye lucha contra uno, contra varios y técnicas de defensa personal), y 15 técnicas de armas, entre las que podemos mencionar el sable, palos cortos, palo largo, palo articulado, cuchillo, látigo, escudo, soga, lanza, entre otras.

El fin del arte del Sipalki es alcanzar la perfeccion a la hora del combate acabando con el oponente sin piedad ni lástima, eliminar el miedo del practicante en la lucha, siguiendo la senda del sipalki defenderse ante cualquier situación ya sea con o sin filo . El estilo del Gran Maestro Yoo cuenta en su arsenal con una estrategia de sorpresividad y fiereza, y una amplia variedad de recursos como pelea sin Luz, combate con armas, lucha en el piso, perfeccionar los sentidos (vista oído olfato), entrenamiento físico etc el uso de agarres en conjunción con golpes, la insistencia en practicar contra varios oponentes, y la utilización de los dedos para golpear zonas sensibles con movimientos rápidos, sin olvidar, por supuesto, las técnicas con armas.

Las "18 técnicas de lucha"

Véase también 

 Taekkyon arte marcial clásico coreano basado en el uso de golpes con los pies, (patadas, barridos, atrapes) y palmas de las manos, antecesor del Taekwondo moderno.
 Taekwondo Arte marcial y deporte olímpico de combate moderno coreano (basado en el Taekkyon coreano, el Tang Soo Do Coreano y en el karate-Do japonés), caracterizado por el uso de diferentes técnicas de piernas (pateo, rodillas y barridos), técnicas de brazos (puños, codos, proyecciones y llaves) y bloqueos.
 Hapkido arte marcial coreano moderno (basado en el Daito Ryu Aiki jiu-jutsu, y el Judo), caracterizado por el uso de numerosas técnicas de luxación y lanzamiento, y de armas tradicionales.
 Haidong Gumdo arte marcial coreano tradicional del manejo de la espada coreana. Incluye la práctica con espada de madera (mokgum), la espada sin filo (kagum), y la espada con filo (jingum). Busca promover y reconstruir las técnicas usadas en el campo de batalla, en lugar de las usadas en el combate deportivo o 1 vs. 1., también tiene varias modalidades de competición como: combate con espadas de espuma coreografiado y libre (sin y con protecciones), danza con espada, corte de diferentes materiales (papel, velas, bambú, objetos en el aire), y formas tradicionales.
 Hankumdo o "kumdo" arte marcial coreano moderno dedicado al manejo de la espada coreana (basado en el Kendo japonés), con base en el alfabeto coreano o Hangul.

Enlaces externos 
 Reseña sobre Sipalki por Andrés Esquivel

Artes marciales originarias de Corea